Эльвира Алиевна Араслы (, при рождении Эльвира Алиевна (Али кызы) Амирасланова (); род. 22 мая 1937, Москва) — советская и азербайджанская писательница и художница.

Биография 
Родилась в Москве, в семье выдающегося советского и азербайджанского учёного-геолога и педагога, члена-корреспондента АН СССР Али Амирасланова. Окончив школу, решила пойти по стопам отца, получила образование инженера-геолога. Однако по-настоящему реализовать себя как творческой личности ей было суждено в литературе.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов бакинское издательство «Гянджлик» выпустило ряд сборников детских сказок под авторством Эльвиры Араслы. Книги «Бабочка и ветер», «Остров Тин», «Волшебный зар», «Розовый город Антилопы» полюбились многим юным читателям не только в Азербайджане, но и по всему Союзу. В общей сложности Эльвира Араслы написала более десяти книг для детей и взрослых. Она член детской секции Союза писателей СССР, член Союзов писателей России и Азербайджана, член Международной федерации художников. Её книги издаются в России, Азербайджане, во многих других странах.

В связи с дипломатической работой мужа Эльмана Араслы вот уже более сорока лет она проживает в арабских странах. И там продолжает проявлять свой недюжинный писательский талант. В 2000-е годы из-под её пера вышли историко-культурологические книги о странах Ближнего Востока — «Королевство Саудовская Аравия глазами супруги дипломата» и «Иордания — любовь моя: записки супруги посла».

Эльвира Араслы ярко проявляет себя не только в литературе. Она пишет картины, вышивает гобелены, плетёт макраме и кружева. И это далеко не полный перечень дарований этой удивительной творческой женщины.

Семья 
Двое детей и двое внуков.

Библиография

Ссылки 
 Мосты между культурами. AzcoNews
 Соотечественники Азербайджан . Docme.ru
 Библиография Эльвиры Араслы. БИБЛИОГРАФИЯ. РУ
 Эльвира Араслы . Лаборатория фантастики. Персоналии

Писатели Азербайджана
Художники Азербайджана
Писатели СССР
Художники СССР